Basilica santuario di Maria Santissima Annunziata – santuario di Trapani, in Sicilia, dedicata alla Beata Vergine Maria del Monte Carmelo
 Santuario di Maria Santissima del Carmelo – santuario di Palmi, in Calabria
 Santuario di Maria Santissima Consolatrice del Carpinello – santuario di Visciano, in Campania
 Santuario di Maria Santissima della Croce – santuario di Francavilla Fontana, in Puglia
 Santuario di Maria Santissima Incoronata dei Bagni – santuario di Scafati, in Campania
 Santuario di Maria Santissima dell'Itria – santuario di Polistena, in Calabria
 Santuario di Maria Santissima Madre della Divina Provvidenza – santuario di Pancole, in Toscana
 Santuario di Maria Santissima di Modena – santuario presso Reggio Calabria, in Calabria
 Santuario di Maria Santissima Regina del Mondo – santuario di Monopoli, in Puglia
 Santuario di Maria Santissima del Rosario – santuario di Cittanova, in Calabria
 Santuario di Maria Santissima di Servigliano – santuario della Val d'Agri, in Basilicata
 Santuario di Maria Santissima del Soccorso – santuario di San Severo, in Puglia
 Santuario di Maria Santissima di Valverde – santuario di Valverde, in Sicilia
 Santuario Maria Santissima di Vena – santuario di Vena, in Sicilia
 Santuario di Maria Santissima – santuario di Capo d'Orlando
 Santuario Maria Santissima della Cava di Marsala. – Santuario di Marsala (TP – in Sicilia e dedicato alla Patrona principale e speciale protettrice della città di Marsala Madonna della Cava)
 Santuario Maria Santissima Addolorata – santuario di Marsala (TP – in Sicilia)